Жер ()  —  департамент на південному заході Франції, у регіоні Окситанія, в передгір'ях Піренеїв

 Жер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Жер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Жер () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї